Johann Strauss, id., 1804–1849, osztrák zeneszerző (Johann Strauss Vater)
 Johann Strauss, ifj., 1825–1899, osztrák zeneszerző, az előbbi fia (Johann Strauss Sohn)
 Johann Strauss, legifj., 1866–1939, osztrák zeneszerző, az előbbi unokaöccse (Johann Strauss Enkel)